

Persone 
 Ayuru Ōhashi – doppiatrice giapponese
 Hiroshi Ohashi – allenatore di calcio giapponese
 Katelyn Ohashi – ginnasta statunitense
 Kenzō Ōhashi – calciatore giapponese
 Nozomi Ōhashi – attrice e cantante giapponese
 Ryōsuke Ōhashi – filosofo giapponese
 Yui Ōhashi – nuotatrice giapponese

Altro 
 Ponte Eshima Ohashi – ponte giapponese a telaio rigido
 Stazione di Ikejiri-Ōhashi – stazione ferroviaria della città di Tokyo
 Stazione di Senju-Ōhashi – stazione ferroviaria della città di Tokyo